Die German Open 1995 waren ein Snooker-Turnier, das vom 3. bis 10. Dezember in den Messehallen in Frankfurt am Main ausgetragen wurde. Es war das erste Weltranglistenturnier auf deutschem Boden und zählte zur Snooker-Saison 1995/96. Turniersieger wurde der Schotte John Higgins, der mit 9:3 gegen den Iren Ken Doherty gewann.

Preisgeld

Wildcard-Runde 
Einmalig gab es bei der ersten Ausgabe des Deutschlandturniers eine Wildcardrunde, in der vier nominierte Spieler gegen vier Qualifikanten aus Deutschland und Belgien um den Einzug ins Hauptturnier spielten. Der Spielmodus war Best-of-9.

Hauptrunde 
Die Top 16 der Weltrangliste traten komplett in Frankfurt an und waren für die erste Runde gesetzt. 16 weitere Spieler hatten zuvor die Qualifikation und vier von ihnen auch die Wildcardrunde überstanden.

Finale 
In dieser Saison hatte John Higgins bereits zwei Finale verloren, Doherty stand in diesem Jahr zum ersten Mal im Endspiel. Bis zum 3:3 konnte der Ire noch mithalten, dann spielte Higgins bis zur Pause eine 5:3-Führung heraus. In der Abendsession ließ er Doherty keine Chance mehr, er gewann vier Frames in Folge zum Sieg und erzielte dabei mit 139 Punkten auch noch das höchste Break des Turniers. Es war Higgins’ fünfter Main-Tour-Titel in seinem vierten Profijahr.

Century Breaks

Quellen 

1995
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Frankfurt am Main